Кањада де Пасторес има више значења:

 Кањада де Пасторес (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада де Пасторес (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику